Burnett Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Burnett Township (Arkansas)
 Burnett Township (Nebraska)
 Burnett Township (Oklahoma)